Involvulus är ett släkte av skalbaggar. Involvulus ingår i familjen Rhynchitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Involvulus